Expo 85 (Plovdiv) in Bulgarije
 Expo 85 (Tsukuba) in Japan